Visbeck steht für:
 Visbeck (Bad Iburg), ein Stadtteil von Bad Iburg
 Haus Visbeck, ein ehemaliges Rittergut in Dülmen
 Visbeck (Meschede), ein Stadtteil von Meschede
 Visbeck (Adelsgeschlecht, Dülmen), westfälisches Adelsgeschlecht zu Haus Visbeck, Dülmen
 Visbeck (Adelsgeschlecht, Minden), westfälisches Adelsgeschlecht im Mindenschen
 Visbeck (Adelsgeschlecht, Meschede), westfälisches Adelsgeschlecht zu Meschede

Visbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Visbeck (* 1963), deutscher Ozeanograph, Klimaforscher und Hochschullehrer
 Michael von Visbeck, Domherr in Münster

Siehe auch: Visbek, Visbeker Braut